In de bouwkunde de voorgevel (façade) van een gebouw, boog of gewelf, die soms wat hoger is dan de achterliggende constructie en vaak wat fraaier is uitgewerkt.
front (meteorologie), in de weerkunde dat een andere luchtsoort voorbijkomt
front (oceanologie), in de fysische geologie
front (vesting), in de vestingbouwkunde, een recht stuk muur tussen twee bastions, torens, poorten enz. 
front (oorlog), in de oorlogsvoering: een plaats waar langs een lijn gevochten wordt
Front (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn
 De belangrijkste clandestiene verzetspublicatie van het onafhankelijkheidsfront in België tijdens de Tweede Wereldoorlog
front (politiek), een samenwerking tussen verschillende partijen en/of maatschappelijke organisaties
Fractie Front, een studentenfractie in de universiteitsraad van de Universiteit van Tilburg
 Een spookschrijver, zie front